Vâltori se poate referi la:

 Vâltori (Zlatna), sat în județul Alba
 Vâltori (Vadu Moților), sat în județul Alba
 Râul Vâltori, curs de apă, afluent al râului Ampoi